Sankt Thomas kan henvise til:

 apostlen Thomas – en bibelsk person
 Sankt Thomas – ø i den tidlige Dansk Vestindien, nu Amerikanske Jomfruøer
 Sankt Thomas (landsted) – var et landsted på Frederiksberg, opkaldt efter den vestindiske ø
 Sankt Thomas (Eifel) – by i Eifelkreis Bitburg-Prüm i Rheinland-Pfalz
 Sankt Thomas (Skanderborg Slotssogn Sogn) – areal i Skanderborg Slotssogn

 se også
 Sankt Thomas Plads – plads på Frederiksberg, opkaldt efter landstedet ovenfor
 Sankt Thomas Allé
 Sankt Thomas Kirke – kirke på Frederiksberg (1898)
 Sankt Thomas Sogn
 São Tomé – afrikansk ø